Harry Bolus — botânico
Harriet Margaret Louisa Bolus — botânica, nora de Harry Bolus
Bolus (medicina) — administração de componentes para aumentar sua concentração no sangue para um nível saudável
Bolusia — gênero de plantas

Desambiguação